TIMB 3 — третий мультиплекс наземного цифрового телерадиовещания Италии, созданный обществом Telecom Italia Media Broadcasting — частью медиагруппы Telecom Italia Media.В зону покрытия входит 95% всей территории Италии: в диапазоне данного мультиплекса работают 816 передатчиков.

Работает на 48-й частоте UHF (поддиапазон V) на всей территории Италии, за исключением:
 Лигурии, Тосканы, Умбрии и Витербо, где вещает на 42-й частоте UHF (поддиапазон V)
 Сардинии, где вещает на 26-й частоте UHF (поддиапазон IV).

Услуги

Телеканалы

Службы video on demand

Тестовые каналы и службы

См. также 
 TIMB 1
 TIMB 2
 TIMB 4

Примечания

Ссылки 
 Частоты для вещания Telecom Italia Media Broadcasting 

Цифровое телевидение в Италии
Телеканалы Италии